Die Saison 1991/92 war die fünfte Spielzeit der Elitserien.
Der SK Rockaden Stockholm und der Limhamns SK lieferten sich einen Zweikampf um den Titel, der zugunsten der Stockholmer endete. Der Titelverteidiger Wasa SK musste sich diesmal mit dem dritten Platz begnügen. Aus der Division I waren die Malmö Schacksällskap und Upsala ASS aufgestiegen. Während Upsala den Klassenerhalt erreichte, verlor Malmö alle Wettkämpfe und musste direkt wieder absteigen.
Da ab dieser Saison die Division I aus drei Staffeln bestand, stiegen auch drei Mannschaften aus der Elitserien ab, nämlich neben Malmö auch Södra SASS und die Solna Schacksällskap

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse der 1. und 2. Runde (PDF; 9,29 MB) in Tidskrift för Schack 10/1991, S. 450f. (schwedisch)
 Ergebnisse der 3. und 4. Runde (PDF; 9,24 MB) in Tidskrift för Schack 1/1992, S. 10 (schwedisch)
 Ergebnisse der 5. Runde (PDF; 9,29 MB) in Tidskrift för Schack 2/1992, S. 51 (schwedisch)
 Ergebnisse der 6. Runde (PDF; 9,23 MB) in Tidskrift för Schack 3/1992, S. 100f. (schwedisch)
 Ergebnisse der 7. bis 9. Runde und Endstand (PDF; 10,0 MB) in Tidskrift för Schack 4/1992, S. 146ff. (schwedisch)

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 1991
Schachveranstaltung 1992